Fimbusie (ang. Fimbles, 2002-2004) − brytyjski serial animowany, którego polska wersja miała swoją premierę 8 grudnia 2008 roku na kanale CBeebies, choć w Polsce dostępny był on już w 2006 roku w oryginalnej wersji językowej w stacji BBC Prime. Wyemitowane zostały 104 odcinki.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie BBC Worldwide − START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Anna ApostolakisDialogi polskie: Anna NiedźwieckaDźwięk i montaż:
 Michał Skarżyński (odc. 1-4),
 Hanna Makowska (odc. 9-104),
 Janusz Tokarzewski (odc. 5-8)
Kierownictwo produkcji: Anna KrajewskaUdział wzięli:
 Magdalena Krylik − Pom
 Anna Apostolakis − Ptasia
 Beata Wyrąbkiewicz − Rózia
 Wojciech Dmochowski − Fimbo
 Jarosław Domin − Rockit
 Wojciech Machnicki − Roly Mo
i inni

Lektor: Daniel Załuski

Postacie 
 Fimbusie – Trzy puchate, różnokolorowe stwory w paski. Przypominają dzieci proporcjami i zachowaniem.
 Rózia – fioletowo-turkusowy Fimbuś płci żeńskiej. Lubi śpiewać.
 Pom – zielono-różowy Fimbuś. Jest młodsza od Rózi i Fimba.
 Fimbo – zielono - żółty Fimbuś. Lubi grać na grzechotce.
 Ptasia – Ptak, w odróżnieniu od Fimbusi, jest dorosła. Mieszka koło wodospadu ze swoim synkiem Piszczkiem.
 Roly Mo – Kret, który mieszka pod ziemią, gdzie ma olbrzymią bibliotekę, skąd bierze bajki, które czyta Fimbusiom.
 Rockit – Zabawna, niebieska żaba. Zawsze zwariowana. Jej ulubione słowo to "GYNN!".

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2004